Setälä ist der Familienname folgender Personen:

 Eemil Nestor Setälä (1864–1935), finnischer Sprachwissenschaftler und Politiker
 Salme Setälä (1894–1980), finnische Architektin, Übersetzerin, Redakteurin und Autorin